Каваеви или Кавайови е български възрожденски род от Струга, Македония.

Родът е основан от Стойка сестра на Христо Миладинов (1783 — 1830), основателя на големия стружки род Миладинови. Стойка се жени в град Кавая, Албания, откъдето родът носи името. Стойка има деца Никола, Деспина (Депа) и Йосиф. Депа е поетеса и поддържа връзка с Григор Пърличев, но родителите не позволяват брак между тях и тя се замонашва. Йосиф Каваев (около 1840 - след 1894) става свещеник и е водач на българската църковна борба в Стружко. Негови синове са Христо Каваев (1858 - ?), революционер, Тома и Андрей. Тома живее в Струга и има пет деца - Лазар, Славка, Георги, Филип и Коста, като Филип Каваев (1904 - 1974) е деец на Българските акционни комитети в Македония. Андрей се заселва в Нови пазар и има син Никола (1906 - 1974), починал във Варна. Христо Каваев има три деца - Елена (1890 - 1971), омъжена за чеха Карл Хлад, Асен Каваев (1895 - 1967), общественик, публицист, адвокат и писател и Райна (1897 - ?), заселена в Търговище.

Към рода принадлежат и доктор Владимир Каваев (1880 - 1931) и съпругата му Елена Каваева (1893 - 1883).

Родословие

Бележки